Расмус Хансен ():
 Хансен, Расмус (1885—1967) — датский гимнаст.
 Хансен, Расмус (род. 1980) — датский гребец, олимпийский чемпион.